Der Begriff Celeus bezeichnet:
 die römische Variante von Keleos, dem mythischen König von Eleusis
 eine Gattung der Spechte (Picidae), siehe Celeus (Gattung)